Kabelac bzw. Kabeláč ist der Familienname folgender Personen:

 Miloslav Kabeláč (1908–1979), tschechischer Komponist und Dirigent
 Robert Kabelac (1894–1976), österreichisch-deutscher Werftdirektor
 Stephan Kabelac (* 1958), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer